Die Bezirksliga Potsdam 1952/53 war die erste Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV. Durch die Verwaltungsreform im Juli 1952 in der DDR wurden 15 Bezirke (inklusive Ost-Berlin) anstelle der Bundesländer gegründet. Daraufhin gab es auch im Fußball Änderungen im Ligasystem, so dass die Bezirksligen die ehemaligen Landesklassen ersetzten.

Motor Hennigsdorf wurde erster Bezirksmeister und nahm an der Aufstiegsrunde zur DDR-Liga teil. Dort belegten die Hennigsdorfer in der Staffel 3 den ersten Rang und stiegen in die DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Traktor Glindow und Chemie Brieselang ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die drei Bezirksklassensieger Traktor Pritzwalk, Motor Mögelin und Aufbau Jüterbog auf.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur

Weblinks 
 DDR-Bezirksliga Potsdam

Potsdam
Fußballsaison 1952/53